Jako znak:
 kropka w interpunkcji
 kropka w notacji muzycznej
 kropka wyśrodkowana – separator, punktator i operator mnożenia
 kropka jako separator dziesiętny w zapisie liczb

Jako obiekt w fizyce kwantowej:
 kropka kwantowa

Inne znaczenie:
 „kropka” – popularna nazwa roztworu eteru spożywanego w celu odurzenia